Commodore A3000 – personal computer della Commodore International
 Acorn A3000 – home computer della Acorn Computers